Плаксейка — топоним в России:

 Плаксейка — железнодорожная станция в Будённовском районе Ставропольского края.
 Плаксейка — левобережный канал реки Кумы.
 Плаксейка — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.